Нативізм ( — природжений) — концепція, за якою здатність людини до сприймання простору і часу є природженою і існує апріорно, не розвиваючись у процесі досвіду.

Термін був поширений у психології 19 ст. Погляди Нативізму поділяли Г.Гемгольц, Й.Мюллер та ін.

Нативізм протистоїть так званому емпіризму

 Нативізм — літературно-культурний рух американського романтизму, започаткований у 20—30-ті XIX ст, що полягав у художньо-філософському осмисленні природи, звичаїв, історії.
 Нативізм — політична позиція щодо зниження політичного або правового статусу конкретних етнічних і / або культурних груп, тому що ці групи вважаються ворожими або чужими корінному народу

Література 
 Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. — 2.вид., перероб. І доп. — К.: Голов. Ред. УРЕ, 1986

Посилання 
 

Філософія свідомості